Ega är ett släkte av skalbaggar. Ega ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Ega